Листопа́дний прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Листопадний провулок — провулок у місті Дніпро.
 Листопадний провулок — провулок у місті Київ.
 Листопадний провулок — провулок у місті Первомайськ Миколаївської області.

Провулки